Instytut Praw Migrantów – działalność Fundacji Ukraina zajmująca się wsparciem informacyjnym i prawnym skierowanym do migrantów i migrantek mieszkających we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku i w całej Polsce.

Instytut Praw Migranta z siedzibą przy ul. Ruskiej 46a/202 we Wrocławiu powstał w odpowiedzi na rosnący odsetek migrantów i migrantek w Polsce oraz ich potrzeby.

Zgodnie z Uchwałą z dnia 22 grudnia 2020 r. IPM kontynuuje rozwijać działalność już istniejącego od 2017 r. punktu informacyjnego dla migrantów.

Instytut Praw Migrantów w sposób kompleksowy ocenia problemy i oczekiwania migrantów i migrantek oraz uchodźców i uchodźczyń w dwóch płaszczyznach, a mianowicie:
Punktu informacyjnego dla cudzoziemców – jego działalność polega na udzielaniu wsparcia informacyjnego w kwestiach legalizacji, pobytu, znalezienia pracy i życia codziennego.

Usługi Punktu Informacyjnego są bezpłatne i świadczone przez ekspertów w swojej dziedzinie, głównie w zakresie prawa migracyjnego
oraz
działalności zawodowej w zakresie prawa migracyjnego i integracji społecznej – tworzenie i publikowanie artykułów eksperckich oraz współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi zajmującymi się migrantami i migrantkami w Polsce.

Zespół Instytutu Praw Migranta składa się z doświadczonych specjalistów, w tym:

 specjalistów i specjalistek ds. legalizacji pobytu;
 prawników i prawniczek;
 doradców i doradczyni zawodowych;
 psychologów i psycholożek;
 adwokatów;
 specjalistów i specjalistek ds. przedsiębiorczości;
 specjalistów i specjalistek ds. marketingu i PR;
 copywriterów;
 tłumaczy i tłumaczek;
 stażystów i stażystek;
 specjalistów i specjalistek ds. kontaktów z partnerami;
 menedżerów i menedżerek punktu informacyjnego;
 koordynatorów i koordynatorek konsultantów.

Od założenia do dnia dzisiejszego funkcję dyrektora pełni Bartłomiej Potocki.

Instytut Praw Migrantów prowadzi konsultacje w czterech językach, a mianowicie w: polskim, rosyjskim, ukraińskim i angielskim. Ponadto specjaliści posiadają własne doświadczenie migracyjne, co dodatkowo gwarantuje szczególne zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta.

Cele 
 Tworzenie społeczeństwa równych szans, świadomego swoich praw poprzez prowadzenie konsultacji i szkoleń.
 Próba dostosowania ustawodawstwa do potrzeb i możliwości migrantów oraz społecznych i ekonomicznych interesów państwa.
 Tworzenie partnerstwa między migrantami a społeczeństwem przyjmującym w celu zaspokojenia potrzeb społeczno-ekonomicznych obu stron.
 Zapewnienie możliwości równego uczestnictwa migrantów w społecznościach lokalnych.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 https://www.instytutpm.eu

Migracje ludności w Polsce
Fundacje w Polsce